No Good Advice — второй сингл британской поп-группы Girls Aloud, основанной в 2002 году в ходе английского реалити-шоу Popstars. Сингл выпущен в 2003 году, на звукозаписывающем лейбле Polydor.

Список композиций

CD Single 

1. No Good Advice - 3:48
2. On A Round - 2:45
3. No Good Advice [Dreadzone Vocal Mix] - 6:53
4. No Good Advice [video]

DVD Single 
1. Sound of the Underground [video] - 3:46
2. No Good Advice [audio only] - 3:43
3. Photo Gallery
4. Behind The Scenes Footage From The Video Shoot

Музыкальный клип

В этом видеоклипе девушки из Girls Aloud одеты в серебристые футуристические костюмы (в которых они изображены на обложке их первого альбома Sound of the Underground).

Девушки исчезают и появляются как голограммы рядом со старой машиной, стоящей возле телефонной будки. Их сопровождают несколько мужчин, играющих на электрогитарах. Ещё одно место действия - темное пространство, освещенное ярко-розовыми лучами, на фоне которого девушки танцуют с тамбуринами. Последние сцены сопровождаются неоновыми спецэффектами.

Сами девушки не раз признавались, что считают костюмы из этого клипа самыми неудачными и неудобными за всю историю группы.

Позиции в чартах

Авторы 
 Ленэ Нистрём
 Миранда Купер
 Брайан Хиггинс
 Лиза Коулинг
 Тим Пауэлл
 Элисон Кларксон

Состав 
 Шерил Коул
 Кимберли Уолш
 Сара Хардинг
 Никола Робертс
 Надин Койл

Ссылки 
 Официальный сайт

Синглы Girls Aloud